Оттокар Прохаска (, ; , , Австрийская империя, ныне Словакия — , Будапешт, Королевство Венгрия) — венгерский религиозный деятель, богослов Римско-католической церкви, епископ Секешфехервара с 1905 по 1927 год. Видный представитель клерикальной реакции, один из столпов фашистского режима Миклоша Хорти.

Член-корреспондент Венгерской академии наук с 1909 года, действительный член с 1920 года. В 1926 году принят в литературное Общество Кишфалуди.

Биография 
Родился в чешской семье, проживавшей в Моравии, позже германизированной. Детство прошло в Братиславе, Лученце и Ружомбероке. С 1882 года был священником в Эстергоме. Был редактором газет «Венгерский Сион» (Magyar Sion) (в 1887—1904) и «Эстергом» (Esztergom) (в 1895—1904). С 1904 года преподавал теологию.

Активно пропагандировал идеи венгерского национализма (хунгаризма) и «христианского социализма»; иногда считается одним из первых идеологов клерикального фашизма. Противник капитализма, либерализма и рабочего социализма, а также любых форм проявления модернизма, из-за чего яростно критиковал ведущий литературный журнал «Запад» (Nyugat) и его редактора Эндре Ади. Был основателем, вдохновителем и идеологом Католической народной партии и ряда сменивших её недолговечных партий (Христианско-социальная народная партия, Христианско-социальная экономическая партия, Христианская партия национального единства). Один из лидеров контрреволюционных белых сил, поваливших Венгерскую Советскую республику 1919 года. Депутат хортистского парламента в 1920—1922 годах.

Вместе с иезуитским теологом Белой Бангой Прохаска был одним из главных проповедников в венгерских католических кругах антисемитизма (ненавидел евреев, которые по его мнению, были олицетворением модернизма и капитализма и неразрывно связаны между собой). С 1918 года требовал принятия антисемитского законодательства, в 1920 году по его настоянию было введено ограничение на приём в высшие учебные заведения (numerus clausus) лиц еврейского происхождения. Из-за проявлений антисемитизма епископ Прохаска воспринимается как противоречивая личность как в Римско-католической церкви, так и вне её.

Ссылки 
 Prohászka Ottokár

Персоналии:Антисемитизм в Венгрии
Епископы Секешфехервара
Богословы Венгрии
Политики Венгрии
Христианские социалисты
Члены Венгерской академии наук